{{Info/Taxonomia
 |cor           = lightgreen
 |nome          = Acacia terminalis 'Tasmanian Pink'
 |imagem        =
 |imagem_legenda=
 |estado        =
 |reino         = Plantae
 |divisão       = Magnoliophyta
 |classe        = Magnoliopsida
 |ordem         = Fabales
 |família       = Fabaceae
 |subfamília    = Mimosoideae
 |género        = Acacia
 |espécie       = Acacia terminalis 'Tasmanian Pink'
 |binomial      = Acacia terminalis 'Tasmanian Pink |binomial_autoridade =
 |sinónimos     =
}}Acacia terminalis 'Tasmanian Pink'''' é uma espécie de leguminosa do gênero Acacia'', pertencente à família Fabaceae.

Bibliografia 
 
 Clement, B.A., Goff, C.M., Forbes, T.D.A. Toxic Amines and Alkaloids from Acacia rigidula, Phytochem. 1998, 49(5), 1377.

Ligações externas 
 World Wide Wattle
 Acacia-world
 Wayne's Word on "The Unforgettable Acacias"
 ILDIS Legume Web
 Flora identification tools from the State Herbarium of South Australia
 FAO Timber Properties of Various Acacia Species

Acacia